Frömming ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Frömming (1899–1960), deutscher Malakologe
 Götz Frömming (* 1968), deutscher Politiker (AfD), MdB
 Johannes Frömming (1910–1996), deutscher Trabrennsportler